19-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 19-я параллель северной широты
 19-я параллель южной широты

См. также 
 19-й меридиан